KEZ steht für:

 Kindererziehungszeit, anrechenbare Zeit der Rentenversicherung
 Kontenevidenzzentrale, Sammlung der Kontenstammdaten in Deutschland
 Kreiseinsatzzentrale, unter einer Integrierten Leitstelle (ILS) zusätzliche von den Landkreisen und kreisfreien Gemeinden eingerichtete Einsatzzentrale 

KEZ